Dies ist eine Liste der Völker in Russland.

Die Einteilung nach Völkern, Ethnien beziehungsweise Subethnien entspricht der Systematik der letzten in der Russischen Föderation durchgeführten Volkszählung vom 14. bis 25. Oktober 2010.

Siehe auch 
 Indigene Völker des russischen Nordens
 Paläosibirische Völker
 Griechische Minderheit in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
 Korjo-Saram

Anmerkungen 
grau hinterlegte Zeilen: Ethnie mit Hauptsiedlungsgebiet außerhalb Russlands

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Volkszählung 2002 (russisch, teilweise englisch)
 Übersicht nach Ethnien, Geschlecht, Stadt- und Landbevölkerung (russisch, XLS; 52 kB)
 Verteilung der Ethnien nach Föderationssubjekten (russisch, XLS; 884 kB)
 Offizielle Webseite der Volkszählung 2010 (russisch)

 
Volker in Russland